Антонио Ферранте Гонзага () — последний герцог Гвасталлы, правивший с 1729 года до своей смерти.

Биография 
Младший сын герцога Гвасталлы  и . Его сестрой была Элеонора Луиза Гонзага, невестка Козимо III Медичи, великого герцога Тосканы. Джузеппе Мария был умственно неполноценным. Его старший брат Антонио Ферранте погиб в 1729 году, герцогство унаследовал Джузеппе Мария.

Джузеппе, вероятно, никогда бы не женился, но став герцогом, в 1731 году был заключён брак с 16-летней Элеонорой Гольштейнской (1715—1760), дочерью герцога Леопольда Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Визенбургского и внучкой Каролины Легницко-Бжегской. Брак был бездетным.

Во время войны за польское наследство герцогство было оккупировано французами в течение четырёх лет, между 1734 и 1738 годами.

Когда Джузеппе Гонзага умер в 1746 году, Италия снова стала театром военных действий в войне за австрийское наследство, и герцогство было аннексировано Австрией.

Два года спустя, в соответствии с Ахенским миром, Гвасталла была передана испанцам вместе с герцогством Парма и Пьяченца, с которыми была объединена.

Генеалогия

Примечания

Ссылки 
 

Гонзага
Герцоги Гвасталлы
Правители Европы XVIII века